El nombre de José María Chávez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José María Chávez Alonso (1812-1864). Político mexicano que llegó a ser gobernador de Aguascalientes entre 1862 y 1863.
 José María Chávez Ortiz (1839-1903). Pintor español nacido en Sevilla